India
 Puttur – città dell'Andhra Pradesh
 Puttur – città del Karnataka